Ion Panașescu (n. 28 mai 1947, județul Cahul, Republica Moldova) este un conferențiar universitar moldovean.

Doctor în științe tehnice, specialitatea 05.18.12 - Procese și aparate din industria alimentară, tema tezei: “Separarea suspenziilor de levuri prin metoda de electroflotație”, Universitatea de Stat a Tehnologiilor Alimentare a Ucrainei, Kiev ,1984.

Studii 
Studii medii:  1954-1965 - școala medie Nr. 2 “A.V. Suvorov”, or. Cahul;

Studii superioare :  1965 – 1970 Institutul Politehnic din Chișinău “S. Lazo”, specialitatea – Tehnologia de construire a mașinilor, strunguri și scule pentru așchierea metalelor, facultatea Mecanică; 1978-1979 Institutul de Patentare a Comitetului de Stat al Sovietului Miniștrilor URSS;

Studii postuniversitare: 1979-1983, Doctorantura, Institutul Tehnologic de Alimentare din Kiev (actual Universitatea de Stat a Tehnologiilor Alimentare  a Ucrainei);

Stagii de specializare 
1990 - Universitatea Tehnica din Moscova "N. Bauman" 
1992 – Institutul Național al Viei și Vinului din Republica Moldova, secția “Tehnologii și utilaj din oenologie”, Chișinău

1996 - Institutul Național al Viei și Vinului din Republica Moldova, secția “Tehnologii și utilaj din oenologie”, Chișinău 
2006 - Universitatea de Stat a Tehnologiilor Alimentare a Ucrainei

Experiența profesională 

1963 – 1964 -  ajutor de tractorist în sovhozul „Pravda”;
1964 –  1965 – ajutor de combainer în sovhozul „Pravda”
1970-1972 – Inginer-constructor fără categorie, inginer-constructor, categoria III,                                     inginer-constructor, categoria II, Uzina constructoare de mașini “Elcaz” („Electromașina”), Chișinău.
1972-1973 – Inginer-coordonator, Institutul de Cercetări Științifice în domeniul Aparatelor Electronice („Eliri”), Chișinău.
1973-1977 –  Șef-secție de elaborare a proceselor și aparatelor din industria oenologică,     Institutul de Tehnologie și Construire al Asociației de Știință și Producere “Ialoveni”, Chișinău..
1977-1982 – Inginer-coordonator, Institutul de Fizică Aplicată (I.F.A) al Academiei de Științe  a RM.
1982-1985 –  cercetător științific inferior , I.F.A. al Academiei de Științe a RM.                                                                                             
1985-1988 – cercetător științific superior, Institutul Național al Viei și Vinului, Chișinău.
1988-2006 – conferențiar universitar, Catedra de Geometrie Descriptivă și Desen Tehnic, Universitatea Tehnică a Moldovei.
2006 - prezent – conferențiar universitar, Catedra “Informatică și ingenerie”, Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
2010 - prezent - conferențiar universitar, Catedra "Tehnologia Vinulu, Pastrarii si prelucrarii Produselor Vegetale", Universitatea Agrara de Stat din Moldova

Alte activități

Lector superior (cumul), Institutul de Perfecționare a Cadrelor din Industria Alimentară a Republicii Moldova, catedra “Procese și aparate din industria alimentară” (1973-1985);
Conferențiar universitar (cumul), Academia de Studii Economice din Republica  Moldova, catedra “Tehnologia și Merceologia produselor industriale și alimentare” (1995-1998). 
Conferențiar universitar (cumul), Universitatea Agrară de Stat din Moldova, catedra „Tehnologia vinului , păstrării și prelucrării produselor agricole” (2006-prezent).
Cercetarea și elaborarea tehnologiilor avansate, optimizate de prelucrarea complexă fară deseuri a materiei prime vegetale și realizarea lor în baza utilajului modern multifuncțional modulat mobil.

Granturi
•	Granturi colective: I. Pănășescu – conducătorul temei de contract de cercetare științifică “Elaborarea tehnologiei și a echipametului pentru prelucrarea plantelor aromatice și medicinale” – Contractul Nr. 2 din 1.05.1999 Comandatar – Ministerul Economiei și Reformelor al RM.
•	Granturi individuale: conducător al proiectului de grant cu firma “Eurofarm”  - “Prelucrarea plantei medicinale Sunătoarea cu CO2 lichid subcritic”, 2001.

Distincții, diplome și medalii

2004 – Medalia de Argint, Expoziția  Internațională Specializată “Infoinvent – 2004”, Chișinău;
2004 – Medalia de Bronz, Expoziția Internațională Specializată “Infoinvent – 2004”, Chișinău;
2004 – Certificat de Membru susținător al Forumului Inventatorilor Români, Iași;
2004 – Diplomă de excelență a Forumului Inventatorilor Români și insignă,“Infoinvent - 2004”, Chișinău;
2005 -  Medalia de Argint, decernată de Societatea Inventatorilor dinRomânia (ed. a II-a), “Ecoinvent – 2005”, Iași;
2005 – “Brevet d’honneur” – titlul “Inventateur d’Elite” decernat de Societatea Inventatorilor Români pentru contribuții excepționale în domeniul Inventicii și insignă,  Iași;
2007 – Medalia de Bronz, Expoziția Internațională Specializată “Infoinvent – 2007”, Chișinău; 2007 -  Diplomă de excelență a Fundației Paneuropa România și insignă, “Infoinvent-2007”, Chișinău;
2007 – Diplomă de mențiune, Expoziția Internațională Specializată “Infoinvent –2007”, Chișinău;
2007 - Diplomă de excelență, ULIM.
2008 – Diplomă de participare, Expoziția Națională “Fabricat în Moldova” sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, ULIM, Chișinău.
2010 - Medalia de 75 de ani de la formarea Universitatea  Agrara de Stat din Moldova.

Brevete de invenții 

1980

78.А.С. 745935 СССР. Способ получения вина, спирта-сырца, корма и виннокислой извести из отходов винодельческого производства дрожжевых осадков / И. Пaнaшеску, П. Параска, А. Маммаков, В. Тирон; заявитель Ин-т приклад. физики Акад. Наук МССР. – № 2502337/28-13; заявл. 28.06.1977; опубл. 17.07.1980, Бюллетень Изобрет.  – 1980. – № 25. – 4 p.
1981

79.А.С. 859314 СССР.  Электрофлотатор / И. Пaнaшеску, Г. Козуб, А. Романов, Д. Узун, В. Ненно; заявитель Ин-т приклад. физики Акад. Наук МССР. - № 2791281/23-26; заявл. 10.07.1979; опубл. 30.08.1981. Бюллетень Изобрет.  – 1981. – № 32. – 5p.: il.
1982

80.А.С. 980762 СССР. Способ разрушения пены / И. Пaнaшеску, М. Болога, Ю. Пауков, С. Сюткин; заявитель Ин-т приклад. физики Акад. Наук МССР. - № 2988471/23-26; зaявл. 24.09.1980; опубл. 15.12.1982. Бюллетень Изобрет. - 1982. – № 46. – 4 p. 
81.А.С. 939532 СССР. Способ снижения кислотности сусла или вина / И. Пaнaшеску, П. Параска; заявители они же. - № 2916262/28-13; заявл. 18.04.1980; опубл. 30.06.1982. Бюллетень Изoбрет.  – 1982. – № 24. – 3 p.
1983

82.А.С. 1044030 СССР. Способ осветления и стабилизации вина / И. Пaнaшеску, П. Параска, А. Романов; заявитель Ин-т приклад. физики Акад. Наук МССР. – № 3316754; заявл. 16.07.1981; опубл. 23.05.1983. Бюллетень Изобрет. - 1983. – № 24. – д.с.п.
1985

83.А.С. 1176468 СССР. Способ осветления яблочного сока / И. Пaнaшеску, А. Романов, Т. Кубрицкая, В. Сорокина; заявитель Ин-т приклад. физики Акад. Наук МССР и Молд. НИИ Пищев. Пром-сти. - № 3478313; заявл. 29.07.1982; опубл. 01.05.1985.  Бюллетень Изобрет. – 1985. - д.с.п.
1987

84.А.С. 1313489 СССР. Устройство для разрушения пены / И. Пaнaшеску, М. Болога, С. Сюткин, Д. Осипов; заявитель Ин-т приклад. физики Акад. Наук МССР. - № 4032727/31-26; зaявл. 16.01.1986; опубл. 30.05.1987. Бюллетень Изобрет.  – 1987. – №  20. – 3 p.: il.
1988

85.	А.С. 1419146 СССР. Способ осветления и стабилизации виноматериалов и соков / И. Пaнaшеску, Б. Гаина; заявитель Науч.-Производств. Об-ние по Виноградарству «Виерул». - №. 4029203/30-13; заявл. 24.02.1986; опубл. 22.04.1988. Бюллетень Изобрет.  – 1988. – № 16. – 5 p. 
86.А.С. 1373397 СССР. Способ производства безалкогольных напитков / И. Пaнaшеску, Б. Гаина, Г. Горя, Д. Узун; заявитель Кишинёв. Политехн. Ин-т. им. «С. Лазо». - Nr. 3992453/31-13; заявл. 16.10.1985; опубл. 15.02.1988. Бюллетень Изобрет.  – 1988. – №  6. – 4 p.
87.А.С. 1375174 СССР. Устройство для транспортировки ягод / И. Пaнaшеску, Б. Гаина; заявитель Науч.-Производств. Об-ние по Виноградарству «Виерул». - № 4110410/30-15; зaявл. 16.06.1986; опубл. 23.02.1988. Бюллетень Изобрет. – 1988. – №  7. – 3 p.: il.
1989

88.А.С. 305367 СССР. Способ размерной электрохимико-лучевой обработки материалов и устройство для его осуществления / И. Пaнaшеску, В. Калмуцкий, В. Шкилев, В. Недерица; заявитель Кишинёв. Политехн. Ин-т. им. «С. Лазо». - № 4504688; заявл. 26.12.1988; опубл. 01.12.1989. Бюллетень Изобрет.  – 1989. – с.с.
89.А.С. 1614284 СССР. Способ распыления жидкости и устройство для его осуществления / И. Пaнaшеску, В. Недерица, Т. Потайкина, В. Руденко; заявитель Кишинёв. Политехн. Ин-т. им. «С. Лазо». – № 4659875/31-05; заявл. 06.02.1989; опубл. 15.08. 1990. Бюллетень Изобрет.  – 1989. – №  5. – 4 p.: il.
1991

90.А.С. 1632830 СССР. Кузов транспортного средства для перевозки ягодной массы / И. Пaнaшеску, А. Глузман, И. Киртока, Б. Гаина; заявитель Науч.-Производств. Об-ние по Виноградарству «Виерул». - № 4624347/11; заявл. 21.12.1988; опубл. 07.03.1991. Бюллетень Изобрет.  – 1991. – №  9. – 3 p. : il.
91.А.С. 1667949 СССР. Способ мойки и сушки изделий и устройство для его осуществления / И. Пaнaшеску, В. Недерица, И. Гуртовой, И. Шкилев; заявитель Кишинёв. Политехн. Ин-т. им. «С. Лазо». - № 4689946/13; зaявл. 10.02.1989; опубл. 07.08.1991. Бюллетень  Изобрет.  – 1991. – № 29. – 5 p.: il. 
92.А.С. 1673537 СССР. Способ управления процессом электрофлотационного разделения жидких неоднородных систем и устройство для его осуществления / И. Пaнaшеску, М. Воронин, Б. Гаина; заявитель Науч.-Производств. Об-ние по Виноградарству «Виерул». - № 4297225/26; заявл. 27.05.1987; опубл. 30.08.1991. Бюллетень Изобрет. - 1991. – №  2. – 3 p.: il.
93.А.С. 1692357 СССР. Устройство для накопления и транспортировки ягод, преимущественно винограда, при механизированной уборке / И. Пaнaшеску, А. Ковалёв, А. Кудрявцев. - № 4642400/15; зaявл. 27.01.1989; опубл. 23.11.1991.  Бюллетень Изобрет.  – 1991. – №  43. – 4 p.: il. 
94.А.С. 1690603 СССР. Устройство для очистки ягод от примесей / И. Пaнaшеску, А. Ковалёв, А. Кудрявцев. - № 4654832/15; заявл. 28.12.1988; опубл. 15.11.1991. Бюллетень Изобрет.  – 1991. – №  42. – 3 p.: il.
1992

95.А.С. 1751188 СССР. Способ извлечения сусла из растительного сырья и устройство для его осуществления / И. Пaнaшеску, С. Карпов, С. Брагиш. - № 4676773/13; зaявл. 01.03.1989; опубл. 30.07.1992. Бюллетень Изобрет.  – 1992. – № 28. – 6 p.: il. 
96.А.С. 1733464 СССР. Способ получения винокислой извести из барды – отхода винодельческого производства / И. Пaнaшеску. - № 4770827/13; заявл. 09.11.89; опубл. 15.05.1992. Бюллетень Изобрет.  – 1992. – № 18. – 3 p.
1993

97.А.С. 1816796 СССР. Устройство для отделения сусла и виноматериалов от грубых взвесей / И. Пaнaшеску. - № 4756407; заявл. 09.11.1989; опубл. 23.05.1993. Бюллетень Изобрет.  – 1993. – № 19. – 6 p.: il. 
98.А.С. 1803422 АI СССР. Установка для осветления виноградного сусла и тому подобных  продуктов / И. Пaнaшеску. – № 4785668/13; зaявл. 23.01.1990; опубл. 23.03.1993. Бюллетень Изобрет. – 1993. – № 11. – 5 p.: il.  
2002

99.Br. inv. 1846(13)C2, Int. Cl. A01F 25/14; F26B 25/16. Container pentru colectare, transportare și prelucrare a materiei prime agricole / I. Panașescu. – № a2000 078; data depozit 26.04.2000; publ. 28.02.2002. BOPI. – 2002. – Nr 2. – 8 p.: il. 
2004

100.Br. inv. 2475(13)C2, Int. Cl. B01D 11/00; C11B 9/02. Procedeu și instalație de prelucrare a plantelor medicinale și aromatice / I. Panașescu. – № a2002 0093; data depozit 14.03.2001; publ. 30.06.2004. BOPI. – 2004. – Nr 6. -  12p.: il. 
101.Br. inv. 2582(13)C2, Int. Cl. B01D 11/00, 3/38; A01F 25/14. Procedeu și instalație pentru prelucrarea materiei vegetale / I. Panașescu. – № а2003 0062; data depozit 26.02.2003; publ. 31.08.2004. BOPI. – 2004. – Nr 8. – 10 p.: il.  
2006

102.Br. inv. 1846. Mod eficient de transportare și prelucrare a culturilor etero-oleaginoase = Эффективный метод транспортировки и переработки эфиромасличных культур / I. Panașescu. – № a2000 0078; data depozit 26.04.2000; publ. 2006. Catalogul inovațiilor top în nanotehnologii, inginerie industrială, materiale și tehnologii de construcție=Каталог инноваций в области нанотехнологий, индустриальной инженерии, строительных материалов и технологий: Vol. 3 / Clubul Național «Știință și Business» . – Ch., 2006. – P. 54-55. 
103.Br. inv. 2582(13)C2, Int. Cl. B01D 11/00, 3/38; A01F 25/14. Procedeu și instalație pentru prelucrarea materiei vegetale / I. Panașescu. – № а2003 0062; data depozit 26.02.2003; publ. 2006. Catalogul inovațiilor Top în agricultură: Vol. 1 / Clubul Național «Știință și Business».  – Ch., 2006. – P.12.
104.Br. inv. 3187(13)B1, Int. Cl. B01D 61/00; B01D 63/06; C12G 1/02 . Procedeu și instalație pentru filtrare tangențială a suspensiilor / I. Panașescu. – № a 2005 0069; data depozit 10.03.2005; publ. 30.11.2006.  BOPI. – 2006. – Nr 11. – P. 27-29.
2007

105.Br. inv. 3187(13)B1, Int. Cl. B01D 61/00; B01D 63/06; C12G 1/02 . Procedeu și instalație pentru filtrare tangențială a suspensiilor / I. Panașescu. – № a 2005 0069; data depozit 10.03.2005; publ. 2007. Catalog oficial : Expoz. Intern. Spec. “Infoinvent-2007”: 27-30 iun.2007. – Ch., 2007. – P. 48.
106.Br. inv. 2475(13)C2, Int. Cl. B01D 11/00; C11B 9/02. Procedeu și instalație de prelucrare a plantelor medicinale și aromatice=Способ и установка для обработки лекарственных и ароматических растений / I. Panașescu. – № a2002 0093; data depozit 14.03.2001; publ. 2007. Catalogul inovațiilor top: Produse farmaceutice și medicamente, obținute din materiile prime locale=Каталог инноваций: Фармацевтические продукты и медикаменты, полученные из отечественного сырья: Vol.: 5 / Clubul Național «Știință și Business» . – Ch., 2007. – P. 20-21.  
107.Br. inv. 3264(13)B2, cl. A 23 N 1/00; B 01 J 19/08; B 01 J 3/00. Procedeu și instalație pentru prelucrarea complexă a materiei prime / I. Panașescu. – № a 2004 0158; data depozit 29.06.2004; publ. 31.03.2007. BOPI. – 2007. – Nr 3. – p. 23-24; Catalog oficial : Expoz. Intern. Spec. “Infoinvent-2007”: 27-30 iun. 2007. – Ch., 2007. – P. 48-49.
2008

108.Br. inv. 1846. Efficient method to transport and process ether-oleaginous plants // Step innovations market. Science Supply. [on line] / I. Panașescu. –  № a2000 0078; data dep. 26.04.2000 [citat la 11.03.2008]. – Accesibil pe Internet: <step.mrda.md/index.php?lang=en&m1=science&domeniu=4&invent=45>.
109.Br. inv. Nr. 2582. Harvesting, transportation and processing device for vegetal raw material // Step innovations market. Science Supply. [on line] / I. Panașescu. –  № а2003 0062; data dep. 26.02.2003 [citat la 11.03.2008]. – Accesibil pe Internet: <step.mrda.md/index.php?lang=en&m1=science&domeniu=1&invent=71>.
110.Br. inv. 2475. Procedeu și instalație de prelucrare a plantelor medicinale și aromatice // Step piața inovațiilor. [on line] / I. Panașescu. – № a2002 0093; data dep. 14.03.2002 [citat la 11.03.2008]. – Accesibil pe Internet: <step.mrda.md/index.php?lang=ro&m1=science&domeniu=7&invent=132>.

Ion Panașescu – conducător științific, recenzent 

111.Bordea, V. Procedee și echipament la reducerea acidității în must și vin / conducător șt.: Ion Panașescu // Conferința Științifică a studenților,  masteranzilor și doctoranzilor, dedicată celei de-a 75-a aniversări de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2008. – În curs de ed.; Vinificația și viticultura în Moldova. – 2008; Виноделие и виноградарство Молдовы. –  2008. – În curs de ed. 
112.Cucu, I. Modernizarea procesului și schimbătorului de căldură pentru tratarea termică a mustului / conducător șt.: Ion Panașescu // Conferința Științifică a studenților,  masteranzilor și doctoranzilor; dedicată celei de-a 75-a aniversări de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2008. – În curs de ed. 
113.Florean, V. Utilizarea energiei solare pentru fabricarea stafidelor / conducător șt.: Ion Panașescu // Vinificația și viticultura în Moldova. – 2008; Виноделие и виноградарство в Молдове. – 2008. – În curs de ed.
114.Tomuz, I. Modernizarea procesului și instalației de obținere a sucului de struguri concentrat prin vaporizare / conducător șt.: Ion Panașescu // Conferința Științifică a studenților,  masteranzilor și doctoranzilor; dedicată celei de-a 75-a aniversări de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2008. – În curs de ed.
115.Zapșa, V. Intensificarea proceselor tehnologice de prelucrare a strugurilor zdrobiți prin electroplasmoliză / conducător șt.: Ion Panașescu // Conferința Științifică a studenților,  masteranzilor și doctoranzilor; dedicată celei de-a 75-a aniversări de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2008. – În curs de ed.

Referințe privind activitatea lui Ion Pănășescu 

121.[I. Panașescu, contribuții șt.-didactice] [on line]
122.Technical University of Mol-dova. Chair of Descriptive Geometry and Drawing: staff [citat la 11.03.2008]. – Accesibil pe Internet: <utm.md/en/4-1-3_5-2.html>.
123.[I. Panașescu, contribuții șt.-didactice] [on line] // Free International University of Moldova. Fac. Informatică și Inginerie ULIM: personal. – Ch., 2008 [citat la 11.03.2008]. – Accesibil pe Internet: <inginerie.ulim.md/ro/catedre/ic.php#>.
124.[I. Panașescu, distincții] [on line] // Laureați ai Fundației Paneuropa Romania: a X-a ed. a Infoinvent 2007. – Ch., 2007 [citat la 11.03.2008]. – Accesibil pe Internet: <www.paneuropa.ro/ro/laureati.htm-4k>.
125.[I. Panașescu, dr. conf., Fac. Informatică și Inginerie] [on line] // Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Eveniment. Cercetarea universitară în secolul XXI – Provocări și perspective: simp. intern. -  Ch., 2008 [citat la 11.03.2008]. – Accesibil pe Internet: <www.ulim.md/h/romana/15ani_ulim/simpozion_ulim15_ani.php>.
126.[I. Panașescu, membru al cluburilor naț. șt. ] [on line] // Step-2007. The 6-th Working Meeting of the Partnership National Club “Pharmaceutical products and medicines from local raw material: agenda. – Ch., 2007 [citat la 11.03.2008]. – Accesibil pe Internet: <www.mrda.md./step/index.php?key=club&lang=en&sedinte=medicina>.

Legături externe 
Blog personal 

Nașteri în 1947
Oameni de știință moldoveni